Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1990 var det 54:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 65:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C-VM och D-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Bern och Fribourg, Schweiz under perioden 16 april - 2 maj 1990.
B-VM i Lyon och Megève, Frankrike under perioden 28 mars - 8 april 1990.
C-VM i Budapest, Ungern under perioden 20 mars - 8 april 1990.
D-VM i Cardiff i Storbritannien under perioden 20 mars - 25 mars 1990.

Totalt var det 27 landslag anmälda till VM. Ingen förändring i spelform genomfördes jämfört med föregående år.

Sovjetunionen vann sin 22:a och sista världsmästerskapstitel och visade att man lärt sin läxa från föregående år. 1985 och 1987 hade man, efter en suverän inledningsrunda, tappat mästartiteln efter mindre väl genomförd finalomgång. Detta år slutade man bara som trea i inledningsomgången, men spelade sen upp sig i finalomgången och erövrade guldmedaljerna efter tre lysande matcher mot Kanada, Sverige och Tjeckoslovakien med målskillnaden 15-1. Förlorarna i slutomgången blev denna gång Kanada, vilka vann inledningsomgången bara för att sen sluta sist och fyra i finalomgången. Vice-världsmästare och silvermedaljörer blev Sverige som efter en lysande inledningsomgång, med seger över Sovjetunionen och tvåa i tabellen bakom Kanada, erövrade europamästerskapstiteln för tionde gången. En ny spelare i Sverige gjorde debut i detta VM; Mats Sundin.

På grund av Tysklands återföreningen, den 3 oktober 1990, flyttades inget lag ned från B-gruppen, eftersom det östtyska laget slutade femma i B-gruppen och skulle ersättas inför VM 1991. Till VM 1991 hade man dock ingen D-grupp utan VM avgjordes åter i tre grupper A-, B- och C-VM.

A-VM
Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1-4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5 till 8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes inte med till mästerskapsomgången, vilket det dock gjordes för och nedflyttningsomgången.

Inledande omgång

Matcherna spelades i Bern och Fribourg i Schweiz.

Tabell

Matcher

Nedflyttningsomgång

De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned till B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttas med till nedflyttningsomgången. Matcherna spelades i Bern.

Tabell

Matcher

Mästerskapsomgång
De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1 till 4. Poängen och målskillnad från den inledande omgången flyttades inte med till mästerskapsomgången, alla lag startade från noll poäng och 0-0 i målskillnad. Matcherna spelades i Bern.

Tabell

Matcher

EM
EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM

B-världsmästerskapet spelades i Lyon och Megève, Frankrike. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1991. Inga nedflyttningar genomfördes då Östtyskland upphörde som lag i och med Tysklands återförenande.

Tabell

På grund av Tysklands återförening var detta sista gången Östtyskland ställde upp med ett eget landslag, i samband med detta flyttades inget lag ner från B-gruppen till C-gruppen.

Matcher

C-VM

C-världsmästerskapet spelades i Budapest i Ungern. De nio lagen spelade om en uppflyttningsplatser till B-VM 1991.

Tabell

Matcher

D-VM
D-världsmästerskapet spelades i Cardiff i Storbritannien. De tre lagen spelade om en uppflyttningsplats till C-VM 1991.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Artūrs Irbe, Sovjetunionen
Back: Michail Tatarinov, Sovjetunionen
Forward: Steve Yzerman, Kanada

All star team
Målvakt: Dominik Hašek, Tjeckoslovakien
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Michail Tatarinov, Sovjetunionen
Forwards: Robert Reichel, Tjeckoslovakien; Steve Yzerman, Kanada; Andrej Chomutov, Sovjetunionen.

Laguppställningar

Sovjetunionen
Andrej Chomutov, Artūrs Irbe, Michail Tatarinov, Vjatjeslav Fetisov, Valerij Kamenskij, Jevgenij Davydov, Sergej Nemtjinov, Sergej Fjodorov, Pavel Bure, Dmytro Chrystytj, Igor Kravtjuk, Vjatjeslav Bykov, Alexander Semak, Vladimir Konstantinov, Aleksej Gusarov, Sergej Makarov, Ilja Bjakin, Jurij Leonov, Viktor Tjumenev, Vladimir Malachov, Sergej Priachin

Sverige
Målvakter: Fredrik Andersson (Modo Hockey), Rolf Ridderwall (Djurgården Hockey), Peter Åslin (Leksands IF)
Backar: Peter Andersson (Kloten Flyers), Pär Djoos (Brynäs IF), Anders Eldebrink (Södertälje SK), Thomas Eriksson (Djurgården Hockey), Tomas Jonsson (Leksands IF), Tommy Samuelsson (Färjestad BK), Ulf Samuelsson (Hartford Whalers), Magnus Svensson (Leksands IF)
Forwards: Anders Carlsson (Brynäs IF), Per-Erik Eklund (Philadelphia Flyers), Patrik Erickson (Brynäs IF), Johan Garpenlöv (Djurgården Hockey), Anders Huss (Brynäs IF), Mikael Johansson (Djurgården Hockey), Håkan Loob (Färjestad BK), Kent Nilsson (Djurgården Hockey), Magnus Roupé (Färjestad BK), Thomas Rundqvist (Färjestad BK), Johan Strömwall (Luleå HF), Mats Sundin (Djurgården Hockey)

Referenser

1990 i Frankrike
1990 i Schweiz
1990 i Storbritannien
1990 i Ungern
Ishockey i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 1989/1990
1990
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Bern
Sport i Lyon
Sportevenemang i Cardiff
Ishockey i Wales
Budapest under 1900-talet
Bern under 1900-talet